Zrmanja est un toponyme qui peut désigner :
la Zrmanja, un cours d'eau qui s'écoule en Croatie au sud de la Lika et au nord de la Dalmatie.
Zrmanja, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar.